Le mot désigne le plus souvent l'abréviation du mot ordinateur,
le mot Ordi désigne aussi l'une des cités perdues du Mitanni.

Abréviation